Anthony Ashley Cooper kan verwijzen naar de volgende Britse graven van Shaftesbury:
 Anthony Ashley Cooper (1e graaf van Shaftesbury) (1621-1683)
 Anthony Ashley Cooper (2e graaf van Shaftesbury) (1652-1699)
 Anthony Ashley Cooper (3e graaf van Shaftesbury) (1671-1713)
 Anthony Ashley Cooper (4e graaf van Shaftesbury) (1711-1771)
 Anthony Ashley Cooper (5e graaf van Shaftesbury) (1761-1811)
 Anthony Ashley Cooper (7e graaf van Shaftesbury) (1801-1885)
 Anthony Ashley Cooper (8e graaf van Shaftesbury) (1831-1886)
 Anthony Ashley Cooper (9e graaf van Shaftesbury) (1869-1961)
 Anthony Ashley Cooper (10e graaf van Shaftesbury) (1938–2004)
 Anthony Ashley Cooper (11e graaf van Shaftesbury) (1977–2005)
 (Nicholas) Ashley Cooper (12e graaf van Shaftesbury) (1979-heden)